En informatique, Caudium est un logiciel serveur web.

En histoire antique, Caudium est une ville samnite puis romaine localisée sur le site de l'actuelle commune italienne de Montesarchio.